

Geografia
 Ardrossan – località dell'Alberta (Canada)
 Ardrossan – località dell'Australia Meridionale
 Ardrossan – località della Scozia

Marina
 HMS Ardrossan (J131) – dragamine britannico

Altro
 Barone Ardrossan – titolo nobiliare